Die Saison 2007/08 der slowenischen Eishockeyliga wurde mit acht Vereinen ausgetragen, denen sich in den Playoffs mit dem HK Jesenice und dem HDD Olimpija Ljubljana die beiden Teilnehmer an der Erste Bank Eishockey Liga hinzugesellten. Titelverteidiger war der HDD Olimpija Ljubljana, der jedoch im Finale dem HK Jesenice unterlag.

Grunddurchgang

Playoffs 
Die beiden EBEL-Teilnehmer HK Jesenice und HDD Olimpija Ljubljana waren automatisch für die Playoffs gesetzt. Da der kroatische Verein KHL Medveščak Zagreb nicht an den Playoffs teilnahm, war nur für den Letztplatzierten HK Alfa Ljubljana-Vevče die Saison bereits nach dem Grunddurchgang beendet.

Viertelfinale 
 HD mladi Jesenice (1) – HK Triglav (5) 2:1 (2:1, 1:2, 6:1)
 HDD Olimpija Ljubljana – HK Toja Olimpija (6) 2:0 (9:1, 6:2)
 Slavija Ljubljana (3) – HDK Stavbar Maribor (4) 1:2 (1:5, 3:1, 2:4)
 HK Jesenice-  HK MK Bled (7) 2:0 (7:1, 15:2)

Halbfinale 
 HK Jesenice – HDK Stavbar Maribor 2:0 (1:0, 8:1)
 HDD Olimpija Ljubljana – HD mladi Jesenice 2:1 (4:3, 3:4, 4:0)

Finale 
 HDD Olimpija Ljubljana – HK Jesenice 0:4 (2:6, 1:6, 2:1, 2:1)

Statistiken

Kader des slowenischen Meisters

Quellen 
 Saison 2007/08 auf der Homepage des slowenischen Eishockeyverbandes

2007/08
Eishockeysaison 2007/08